

Тампіко — селище, штат Іллінойс
 Тампіко — переписна місцевість, штат Вашингтон